Амети́ст может означать:

 Аметист — разновидность кварца.
 «Аметист» — крылатая противокорабельная ракета.
 Аметист — конструкторское бюро занимающееся разработкой и изготовлением артиллерийских систем управления на кораблях военно-морского флота.
 «Аметист» — картина чешского художника Альфонса Мухи из ряда работ «Драгоценные камни».

См. также 
 Аметиста-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.